Carimbo Piratini em numismática é a re-cunhagem de moedas imprimindo símbolos da República Riograndense, ocorrida entre 1835 a 1845, em moedas originadas em diferentes países. 

São reconhecidos tres diferentes carimbos sobre as seguintes moedas:
 960 reis do Império do Brasil patacão)
 3 reales da Espanha
 8 reales da Colômbia

As moedas hispânicas circulavam em território brasileiro , a par dos patacões, pela escassês de moedas locais, recebendo carimbos regionais com valores em réis , como os do Ceará, de Mato Grosso, de Cuyaba e de Minas.

Referências
 Russo, Arnaldo . Catálogo de Bolso de Moedas do Brasil. São Paulo. 3 edição, 1987.

Ver também
Carimbo Ceará

Carimbo Minas

Numismática
Revolução Farroupilha